Júlia Liptáková (Nová Dubnica, 8 de abril de 1984) es una modelo eslovaca.

Biografía 
Júlia Liptáková nació en la pequeña ciudad de Nová Dubnica, Eslovaquia, cerca de Trenčín; donde también pasó casi toda su niñez. Después de pasar con éxito las pruebas de ingreso, entró a un colegio en Dubnica nad Váhom. Ahora está estudiando en la universidad. 

Ya desde sus 16 años comenzó a participar en una serie de concursos de belleza, triunfó en el concurso Miss dievča (Miss Muchacha), en el año 2000, en su ciudad natal Nová Dubnica. El año 2004 obtuvo el prestigioso título de Miss Body Beautiful of the World en Malasia y el premio especial Miss Bikini of the World en China. En septiembre de 2005, pasó a la final mundial del concurso Model Of The Year en Corea, donde obtuvo el título de II vicemiss y ganó con superioridad en la categoría Best Body In Swimsuit. El concurso directamente relacionado Global Beauty Queen, que se realizó en China, logró el 4.º lugar (3th runner up) y ganó en la categoría Miss Disco Queen.

Enlaces externos 
 La página web de Júlia Liptáková (en inglés) 

Modelos femeninas de Eslovaquia